Hermanninsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hermanninsaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Hermanninsaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 

Robotskapade Finlandförgreningar